Das Juniorinnendoppel der US Open 1982 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 

Juniorinnendoppel
1982